Mulk kan syfta på följande platser:

Iran 

 Malek Ţālesh, ort, Östazarbaijan, 
 Malek Qoẕāt, ort, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar